Fins al límit (pel·lícula de 1991), dirigida per Lili Fini Zanuck
 Fins al límit (pel·lícula de 1995), dirigida per Raymond Martino